Jukon – terytorium Kanady.
 Jukon – rzeka w Kanadzie i USA.
 jukon (yukon) – dawna nazwa mezonu pochodząca od nazwiska Hideki Yukawa

Zobacz też 
 Yukon – strona ujednoznaczniająca